Niklowitz bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Mikulovice u Znojma, Minderstadt im Okres Znojmo
 Mikolajice, Gemeinde im Okres Opava
 Nyklovice, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou